NDJ steht für:
 Flughafen N’Djamena (IATA-Code), tschadischer Flughafen

ndj steht für:
 Ndamba (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen in Iringa (Region), Tansania

Abkürzung